Stolbi (Batagai), localitat de la República de Sakhà, a Rússia
 Stolbi (Namtsi), localitat de la República de Sakhà, a Rússia